Robert Baldwin peut désigner :
 Robert Baldwin (1804-1858), un homme politique canadien ;
 Robert Baldwin Ross (1869-1918), un journaliste et critique d'art canadien ;
 Robert Baldwin (1965-), un acteur canadien né et travaillant principalement au Japon.

Voir aussi 
 Robert-Baldwin, une circonscription électorale provinciale située dans la région de Montréal, au Québec, au Canada